The Flying Dutchman – film muto del 1923 diretto da Lloyd B. Carleton
The Flying Dutchman – film TV del 2001 diretto da Robin P. Murray
The Flying Dutchman – album di André Rieu del 2005
The Flying Dutchman – romanzo di Michael Arlen del 1939

Pagine correlate 
 Flying Dutchman